Dania puede referirse a:

Dania, planta trepadora de la familia Nyctaginaceae.
Dania, nombre propio de mujer.